Luis Ortiz puede referirse a:

 Luis Ortiz (n. 1970), beisbolista;
 Luis Ortiz (n.1979), boxeador cubano;
 Luis Ortiz González, abogado y político español;
 Luis Ortiz y Estrada, escritor y periodista español;
 Luis Ortiz Monasterio (1906-1990), escultor;
 Luis Ortiz Quiroga, abogado chileno;
 Luis David Ortiz Salinas, político mexicano;
 Luis Ortiz Macedo (1933- ), arquitecto y catedrático mexicano;
 Luis Ortiz, arbitrista.